Colin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Paul Colin
 Patrick L. Colin